Твртко може бити:
 Твртко (име), лично име
 Стефан Твртко I Котроманић, босански бан, и потом краљ (1353-1391)
 Стефан Твртко II Котроманић, босански краљ (1404-1409 и 1421-1443)

Види још 
 Стефан Твртко
 Твртко Котроманић
 Твртковићи, назив за огранак Котроманића